La Parfaite Union (Namur)
 La Parfaite Union (Rodez)